Pleurotomariidae är en familj av snäckor. Pleurotomariidae ingår i ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pleurotomariidae 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pleurotomariidae